У́лица Строи́телей — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Улица Строителей — улица в Минске.
 Улица Строителей — улица в Могилёве.
 Улица Строителей - улица в Горках.

Россия 
 Улица Строителей — улица в Апатитах.
 Улица Строителей — улица в Брянске.
 Улица Строителей — улица в Волгодонске. 
 Улица Строителей — улица в Данкове.
Улица Строителей — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района Казани.
 Улица Строителей — улица в Королёве.
 Улица Строителей — улица в Медвежьегорске.
 Улица Строителей — улица в Москве.
 Улица Строителей — улица в Салавате.
Улица Строителей — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
Улица Строителей — улица в Зеленогорске.
 Улица Строителей — улица в Колпине.
 Улица Строителей — улица в Сестрорецке.
 Улица Строителей — улица в Северодвинске.
 Улица Строителей — улица в Томске (Апрель).
 Улица Строителей — улица в посёлке ГРЭС г. Троицка
 Улица Строителей — центральная улица в Стрежевом
 Улица Строителей — улица в Ярославле.
 Улица Строителей — улица в селе Кулаково

Крым 
 Улица Строителей — улица в Керчи.
 Улица Строителей — улица в Симферополе.

Украина 
 Улица Строителей — улица в Днепре.
 Улица Строителей — улица в Киеве.
 Улица Строителей — улица в Сумах.

Ранее назывались Улица Строителей 
 Улица Маринеско (Санкт-Петербург)
 Бокситогорская улица (Санкт-Петербург)
 Улица Гагарина (Челябинск)
 Улица Щорса (Москва)

См. также 

 Проспект Строителей
 Проезд Строителей
 Строительная улица
 Улицы Строителей (Москва)